Tuba - um instrumento musical
TUBA Entertainment
Tuba Büyüküstün - atriz turca

Localidades

Tuba City

Desambiguação
Desambiguações de topônimos